Valga (Galiza) — município em Espanha
Valga (Estónia) — município urbano da Estónia
Valgamaa — ou Condado de Valga, na Estónia

Desambiguações de topônimos